Nikolaj Ivanov (1851-1919), Russisch militair
 Nikolai Ivanov (roeier) (1949), Sovjet-Russisch roeier
 Nikolai Ivanov (scheidsrechter) (1964), Russisch voetbalscheidsrechter